Karim Ghazi, né le  à Alger, est un footballeur international algérien.

Biographie 
Karim Ghazi connaît sa première sélection en équipe nationale A d'Algérie le  face à la Belgique. Il est régulièrement sélectionné depuis, il dispute tous les matches des éliminatoires de la CAN 2004 en tant que titulaire.

Il compte 17 sélections en équipe nationale entre 2002 et 2005.

Formé à l'OMR en catégories jeunes ,au CR Belcourt et, il rejoint l'USM Alger en juin 1995. Il joue deux demi-saisons à l'ES Tunis, avant de revenir à l'USMA.

Statistiques en club

Carrière 
 1993-1998 : CR Belouizdad ()
 1998-janvier 2004 : USM Alger ()
 janvier 2004-janvier 2005 : Espérance de Tunis ()
 janvier 2005-2011 : USM Alger ()
 2011-2014 : MC Alger ()

Palmarès 
 Champion d'Algérie  2002, 2003 et 2005 avec l'USM Alger
 Vice-champion d'Algérie 1998 et 2001 avec l'USM Alger
 Vainqueur de la Coupe d'Algérie 1999, 2001 et 2003 avec l'USM Alger, 2014 avec le MC Alger
 Champion de Tunisie 2004 avec l'ES Tunis
 Finaliste de la Coupe de Tunisie 2004 avec l'ES Tunis
 17 sélections en équipe d'Algerie A (au )

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance à Alger
Naissance en janvier 1979
Footballeur international algérien
Joueur de l'USM Alger
Joueur de l'Espérance sportive de Tunis
Joueur du MC Alger
Joueur de l'USM Blida
Joueur du NA Hussein Dey